Münchener Kommentar (bei Zitationen als MK, MüKo oder MünchKomm abgekürzt) ist der Titel folgender Gesetzeskommentare aus dem Münchener Verlag C. H. Beck:

 Münchener Kommentar zum Aktiengesetz (siehe AktG), unter Herausgeberschaft von Wulf Goette und Mathias Habersack, Bruno Kropff und Johannes Semler erschienen, heute 7 Bände.
 Münchener Kommentar zum Anfechtungsgesetz (siehe AnfG), ab 2012 unter Herausgeberschaft und Bearbeitung von Hans-Peter Kirchhof erschienen, ein Band.
 Münchener Kommentar zum Bilanzrecht (siehe Bilanzrecht), ab 2010 unter Herausgeberschaft von Joachim Hennrichs, Detlef Kleindiek und Christoph Watrin erschienen, heute 2 Bände.
 Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (siehe BGB), ab 1978 unter Herausgeberschaft von Kurt Rebmann und Franz Jürgen Säcker erschienen, heute 13 Bände.
 Münchener Kommentar zum FamFG (siehe FamFG), ab 2018 unter Herausgeberschaft von Thomas Rauscher erschienen, heute 2 Bände.
 Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (siehe GmbHG), ab 2010 unter Herausgeberschaft von Holger Fleischer und Wulf Goette erschienen, heute 3 Bände.
 Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch (siehe HGB), ab 1996 unter Herausgeberschaft von Karsten Schmidt erschienen, heute 7 Bände.
 Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung (siehe InsO), ab 2007 unter Herausgeberschaft von Hans-Peter Kirchhof, Hans-Jürgen Lwowski und Rolf Stürner erschienen, heute 4 Bände.
 Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht (siehe Wettbewerbs- und Kartellrecht), ab 2007 unter Herausgeberschaft von Günter Hirsch, Frank Montag und Franz Jürgen Säcker erschienen, heute 5 Bände.
 Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (siehe UWG), ab 2006 unter Herausgeberschaft von Peter W. Heermann und Günter Hirsch erschienen, heute 2 Bände.
 Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (siehe StGB), ab 2003 unter Herausgeberschaft von Wolfgang Joecks und Klaus Miebach erschienen, heute 8 Bände.
 Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung (siehe StPO), ab 2015 unter Herausgeberschaft von Christoph Knauer, Hans Kudlich und Hartmut Schneider erschienen, heute 3 Bände.
 Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht (siehe Straßenverkehrsrecht), ab 2016 unter Herausgeberschaft von Engelbert Bender und Peter König erschienen, bisher 2 von 3 Bänden.
 Münchener Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz (siehe VVG), ab 2010 unter Herausgeberschaft von Theo Langheid und Manfred Wandt erschienen, heute 3 Bände.
 Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung (siehe ZPO), ab 1992 unter Herausgeberschaft von Gerhard Lüke und Peter Wax erschienen, heute 3 Bände.

Gesetzeskommentar
Verlag C. H. Beck